The Gold Diggers (1923), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Harry Beaumont
The Gold Diggers (1983), een Britse dramafilm onder regie van Sally Potter